

События 
 Консулы Имп. Цезарь Флавий Грациан Август и Флавий Дагалайф.
 366—384 — Папа св. Дамасий I (ок.304-384). Заменил в литургии греческий латынью.
 366—367 — Антипапа Урсин.
 2 января — начало алеманского вторжения в Римскую империю.
 27 мая — казнь в Риме узурпатора Прокопия и краткий период правления узурпатора Марцелла в Константинополе
 Ок.366-380 — Вождь (судья) вестготов в Дакии Атанарих (ум.381).
 366—371 — Император Южного Китая Сыма И (Фэй-ди).
 Муюны захватили бассейн реки Хуай и Шаньдун.
 Начато сооружение пещерных храмов в Могаоских пещерах в Китае

Родились 
 Яо Син (ум. 416) — 2-й император Поздней Цинь (394—416).
 18 января — Флавий Валентиниан Галат (ум. 369), единственный сын римского императора Валента II.

Скончались 
 Акакий Кесарийский (р. 300) — епископ Кесарии Палестинской, ученик Евсевия Кесарийского, один из лидеров ариан.
 Лев из Монтефельтро (р. ок. 275) — 1-й епископ Монтефельтро.
 Святой Марин (р. ок. 275) — полулегендарный основатель Сан-Марино.
 Чжидунь (р. 314) — китайский философ времен Восточной Цзинь.
 27 мая — Прокопий (р. 325), римский император-узурпатор в 365—366.
 24 сентября — Либерий (р. ?), 36-й папа римский (352—366).

См. также